Павел Тихоми́ров:
 Тихомиров, Павел Георгиевич (1899—1968) — советский генерал-майор.
 Тихомиров, Павел Васильевич (1868 — после 1917) — русский богослов и философ.